Il re del jazz (The King of Jazz) – film diretto da John Murray Anderson e Pál Fejös (1930)
Il re del jazz (The Benny Goodman Story) – film diretto da Valentine Davies (1955)